Gniewino (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Wejherowski
 Gniewino (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente